Ры́бковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Рыбки.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Главой поселения и Главой администрации является Никитина Наталья Ивановна

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 88,3 км²
 Расположение: северо-западная часть Сафоновского района
 Граничит:
 на севере — с Вадинским сельским поселением
 на востоке — с Дроздовским сельским поселением
 на юге — с Вышегорским сельским поселением
 на западе — с Ярцевским районом
 Крупные реки: Ведоса.

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины, библиотека, свиноводство.

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сафоновского района